{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97601) - || 2000 EK67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97602) - || 2000 EM69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97603) - || 2000 EG76 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97604) - || 2000 EA77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97605) - || 2000 EE77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97606) - || 2000 EM77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97607) - || 2000 ER77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97608) - || 2000 EW82 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97609) - || 2000 EY85 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97610) - || 2000 EG86 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97611) - || 2000 EW86 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97612) - || 2000 EH87 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97613) - || 2000 EK87 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97614) - || 2000 EF88 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97615) - || 2000 EH99 || 12 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97616) - || 2000 EU101 || 14 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97617) - || 2000 EW104 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97618) - || 2000 EH105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97619) - || 2000 EZ107 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97620) - || 2000 EA108 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97621) - || 2000 EE111 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (97622) - || 2000 EZ117 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97623) - || 2000 EL118 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97624) - || 2000 ES120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97625) - || 2000 EC121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97626) - || 2000 ED124 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97627) - || 2000 EB128 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97628) - || 2000 EW133 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97629) - || 2000 EW135 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97630) - || 2000 EC137 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97631) Kentrobinson || 2000 ED144 || 3 maart 2000 || Anderson Mesa || L. H. Wasserman
|-
| (97632) - || 2000 EL145 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (97633) - || 2000 EY151 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (97634) - || 2000 EQ154 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (97635) - || 2000 EB155 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97636) - || 2000 EC155 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97637) Blennert || 2000 EQ156 || 10 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (97638) - || 2000 EO161 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97639) - || 2000 EN163 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97640) - || 2000 EN165 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97641) - || 2000 EU169 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97642) - || 2000 EF170 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97643) - || 2000 EG170 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97644) - || 2000 ET171 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97645) - || 2000 EK183 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97646) - || 2000 EK198 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (97647) - || 2000 EG201 || 5 maart 2000 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (97648) - || 2000 FU || 26 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97649) - || 2000 FK1 || 26 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97650) - || 2000 FN2 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97651) - || 2000 FQ3 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97652) - || 2000 FV7 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97653) - || 2000 FH13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97654) - || 2000 FR17 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97655) - || 2000 FZ17 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97656) - || 2000 FS19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97657) - || 2000 FN20 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97658) - || 2000 FC22 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97659) - || 2000 FF22 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97660) - || 2000 FC24 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97661) - || 2000 FN24 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97662) - || 2000 FD26 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97663) - || 2000 FU29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97664) - || 2000 FK31 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97665) - || 2000 FL32 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97666) - || 2000 FJ33 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97667) - || 2000 FZ37 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97668) - || 2000 FG39 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97669) - || 2000 FL40 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97670) - || 2000 FN42 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97671) - || 2000 FT46 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97672) - || 2000 FW46 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97673) - || 2000 FW47 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97674) - || 2000 FJ50 || 31 maart 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (97675) - || 2000 FG55 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97676) - || 2000 FW56 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97677) Rachelfreed || 2000 FE57 || 30 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (97678) - || 2000 GS1 || 4 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (97679) - || 2000 GG2 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97680) - || 2000 GM7 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97681) - || 2000 GA9 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97682) - || 2000 GC10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97683) - || 2000 GV12 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97684) - || 2000 GZ16 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97685) - || 2000 GD17 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97686) - || 2000 GK20 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97687) - || 2000 GN20 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97688) - || 2000 GX22 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97689) - || 2000 GE26 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97690) - || 2000 GO28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97691) - || 2000 GL31 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97692) - || 2000 GO36 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97693) - || 2000 GX45 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97694) - || 2000 GD46 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97695) - || 2000 GK49 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97696) - || 2000 GR50 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97697) - || 2000 GF52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97698) - || 2000 GX52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97699) - || 2000 GP57 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97700) - || 2000 GU62 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten